

Geografia 
Austria
 Freiberg – montagna delle Caravanche

Germania
 Freiberg – città del circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Freiberg am Neckar – città del circondario rurale di Ludwigsburg (Baden-Württemberg)

Repubblica Ceca
 Freiberg in Böhmen, oggi Příbram – città della Boemia Centrale (distretto di Příbram)
 Freiberg in Mähren, oggi Příbor – città della regione di Moravia-Slesia (distretto di Nový Jičín)

Persone 
David Freiberg (1938) – cantante, bassista e violinista statunitense
Dov Freiberg (1927-2008) – superstite dell'Olocausto e scrittore polacco naturalizzato israeliano
Teodorico di Freiberg (1250 circa–1310 circa) – filosofo, teologo, fisico e accademico tedesco

Pagine correlate
Friburgo
Freiburg
Freyburg